Sekretářka může znamenat:

 žena ve funkci sekretáře

v kinematografii:
 Sekretářka (film, 1995) – americký TV film, thriller
 Sekretářka (film, 2002) – americký romantický film z roku 
 Sekretářka: Sekret lásky – japonský erotický film z roku 1999

Externí odkazy